Сутре () — название населённых пунктов в Литве:

 Сутре — населённый пункт в Швянчёнском районе
 Сутре — село в Ладзийском районе